

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT
 Bieniów – kolonia w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rejowiec 
 Bieniów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Żary

Miejscowości na Ukrainie 
8 Bieniów – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim

Stacja 
 Bieniów – stacja kolejowa w Bieniowie w województwie lubuskim

Zobacz też 
 Bieńkówka